George Jackson (Black Panther) (1941-1971), Amerikaans Black Panther-activist, gevangene en schrijver
George Jackson (botanicus) (1790-1811), Engels  botanicus
George Jackson (filmproducent) (1958-2000), Amerikaans filmproducent
George Jackson (songwriter) (1945-2013), Amerikaans songwriter, zanger en muzikant
George Holbrook Jackson (1874-1948), Brits journalist en schrijver
George Pullen Jackson (1874-1953), Amerikaans musicoloog
George Jackson (muziekproducent), (1969), Amerikaans dj en muziekproducent
George Jackson (Bob Dylan) (1971), lied van Bob Dylan